Cabanelas peut désigner :

Toponymes

Cabanelas, une des paroisses civiles de la municipalité de Mirandela, située dans le district de Bragance ;
Cabanelas, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga.

Homonymie de toponyme